Hugo Maes (burgemeester) (1957), burgemeester van Temse
 Hugo Maes (voorzitter) (1950), voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging